Суклём — название населённых пунктов:

 Суклём — деревня в Тобольском районе Тюменской области.
 Суклём — деревня в Упоровском районе Тюменской области.

Примечания